Söndagsbarn kan syfta på:

Söndagsbarn (1980) – västtysk film
Söndagsbarn (1992) – dansk/finsk/isländsk/norsk/svensk film
Söndagsbarn (folklore) – barn födda under söndagsdygnet, ansågs enligt folktro besitta egenskaper som skulle ge dem framgång i livet
Söndagsbarnet – västtysk film